El término  disturbing the peace puede hacer referencia a:

 Disturbing the Peace, álbum de Alcatrazz.
 Disturbing Tha Peace Records, sello discográfico especializado en hip hop.
 Desorden público, delito consistente en alterar la paz en espacios públicos.